Socket puede referirse a:
 Zócalo (electrónica).
 Zócalo de CPU es el zócalo o conexión de la placa base donde se instala el procesador.
 Socket 1
 Socket 2
 Socket 3
 Socket 4
 Socket 5
 Socket 6
 Socket 7
 Socket 8
 Socket 370
 Socket 423
 Socket 478
 Socket 479
 Socket 563
 Socket 939
 Socket 940
 Socket A
 Socket AM2
 Socket AM2+
 Socket AM3
 Socket F
 Socket FM1
 Socket M
 Socket P
 Socket S1
 Super Socket 7
 LGA 775
 LGA 1150
 LGA 1155
 LGA 1156
 LGA 1366
 LGA 2011
 Socket de Internet, abstracción software que funciona como punto final de las comunicaciones entre equipos (puerta).
 Socket Unix o socket IPC que se utiliza para el intercambio de datos entre procesos en un mismo equipo.
 Protocolo de socket directo es un protocolo de red de sistemas.